La liche est un sorcier mort-vivant dans la littérature et les univers fantastiques.
 Le Roi Liche est un personnage de la série de jeux vidéo Warcraft.
 La liche est un mot d'argot breton désignant une boisson alcoolisée
 Le terme « liche » désigne plusieurs espèces de poissons.
 Liche est le nom du pulsar PSR B1257+12.